Wahlkreis Charente-Maritime steht für folgende Wahlkreise in Frankreich:

 Wahlkreis Charente-Maritime I
 Wahlkreis Charente-Maritime II
 Wahlkreis Charente-Maritime III
 Wahlkreis Charente-Maritime IV
 Wahlkreis Charente-Maritime V